Anthemiphyllia är ett släkte av koralldjur. Anthemiphyllia ingår i familjen Anthemiphylliidae. 

Anthemiphyllia är enda släktet i familjen Anthemiphylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Anthemiphyllia